Castaing ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Castaing (1922–1962), französischer Schauspieler
 Edme-Samuel Castaing (1796–1823), französischer Arzt und Giftmörder
 Francis Castaing (* 1959), französischer Radrennfahrer
 François Castaing (* 1945), französisch-amerikanischer Manager
 Henri Joseph Castaing (1860–1918), französischer Maler
 Lucien Castaing-Taylor (* 1966), britischer Anthropologe und Regisseur 
 Madeleine Castaing (1894–1992), französische Kunstsammlerin
 Raimond Castaing (1921–1998), französischer Physiker
 René Marie Castaing (1896–1943), französischer Maler